Уильям Каррье (; 20 декабря 1994 года, Ла-Саль, Квебек, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, выступает за команду НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Карьера 
В НХЛ дебютировал в сезоне 2016/17 в составе клуба «Баффало Сейбрз».

21 июня 2017 года был выбран новичком лиги клубом «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

Международная карьера 
Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира в 2012 году вместе со сборной Канады. Он принял участие в 7-и матчах, очков не набрал. В национальную сборную никогда не вызывался.

Личная жизнь 
Родился в городе Ла-Саль, провинция Квебек, но вырос уже в небольшом городе Пьерфон. Есть старший брат, Александре, который также был хоккеистом и выступал в юниорских лигах Канады.

Достижения 
Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира (2012).

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Кейп-Бретон Иглз»
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Вегас Голден Найтс»